Більба́о. Final Masters 2015 — міжнародний шаховий турнір, що проходив у Більбао (Іспанія) з 26 жовтня по 1 листопада 2015 року.
Переможцем турніру став американський шахіст Веслі Со.

Інформація про турнір (регламент) 

Категорія турніру — XXII (середній рейтинг — 2785,75).

Розклад змагань:
 Церемонія відкриття: 26 жовтня
 Ігрові дні: 26 —28 жовтня, 30 жовтня — 1 листопада
 Вихідний день: 29 жовтня

Початок партій о 17:00 (час Київський).

Контроль часу: 90 хвилин на 40 ходів, потім 60 хвилин до кінця партії з додаванням 10 секунд на кожен хід, починаючи з 41-го.

За перемогу нараховуються 3 очка, за нічию 1 очко, за поразку 0 очок.

Склад учасників:
 Вішванатан Ананд , 2803  — 4
 Аніш Гірі , 2798  — 5
 Дін Ліжень , 2782  — 8
 Веслі Со , 2760  — 12
жирним  — місце в рейтингу станом на жовтень 2015 року

Рух за турами

Турнірна таблиця

Тай-брейк 
 Веслі Со —  Аніш Гірі — 1½ — ½.

Підсумки в традиційній системі підрахунку 
  Веслі Со — 3½
  Аніш Гірі — 3½
  Вішванатан Ананд — 2½
  Дін Ліжень — 2½

Переможець 
  Веслі Со

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру 
 Турнір на chesspro.ru  
 Онлайн партій турніру на chessdom.com  
 Онлайн партій турніру на chessbomb.com  
 Рейтинг шахістів на жовтень 2015 року  

Шахові турніри 2015
Більбао (шаховий турнір)
Більбао
Жовтень 2015
Листопад 2015